peut désigner :

Étymologie 
 Bootstrap, lacet (strap) fixé en haut de la tige des bottes (boot) pour pouvoir les enfiler.

Informatique 
 bootstrap, programme d'amorçage permettant de lancer le chargement d'un système d'exploitation.
 bootstrap, un compilateur écrit dans son propre langage.
 Bootstrap, framework CSS et Javascript développé par la société californienne Twitter.
 Bootstrap Protocol ou BOOTP, protocole réseau d'amorçage qui permet de donner automatiquement une adresse IP à une machine.

Électronique 
 Bootstrap, circuit utilisé pour modifier l'impédance d'entrée d'un montage.

Statistiques 
 bootstrap, technique d'inférence statistique.

Astrophysique 
 bootstrap, théorie explicative de l'origine de l'univers d'Edgard Gunzig.

Physique quantique 
 bootstrap conforme, méthode non-perturbative pour résoudre des théories conformes des champs.